Бори́с Ко́корев:
 Кокорев, Борис Борисович (1959—2018) — советский и российский пулевой стрелок.
 Кокорев, Борис Иванович (1926—2015) — советский инженер-электромеханик и организатор производства.